«Галилео Галилей» (другое название — «Галилео») (, ) — художественный фильм совместного болгарско-итальянского производства, снятый режиссёром Лилианой Кавани в 1968 году.

Сюжет 
Биографический итало-болгарский фильм о великом физике и астрономе эпохи Возрождения Галилео Галилее.

Смиренный учёный Галилей из Падуи доказывает, что Земля вращается и что она не является центром Вселенной. Независимость его мышления и резкая оппозиционность по отношению к учению Аристотеля способствуют формированию агрессивного кружка его противников, у него мало сторонников и много врагов. Когда Джордано Бруно умер мученической смертью, Галилей воскликнул: «Наука нуждается в учёных, а не в мучениках!». Галилей, в ореоле своей славы, решает отправиться в Рим, надеясь убедить Папу, что коперниканство вполне совместимо с католицизмом. Чтобы сохранить свои открытия и продолжить исследования, он пытается примириться с церковью, но его попытка не увенчалась успехом. Непонятый современниками, Галилей страдает от трагической изоляции лучших людей своего времени…

Фильм о противостоянии науки и религии — или, в более широком смысле, свободомыслия и догматического учения.

В ролях 
 Сирил Кьюсак — Галилео Галилей (советский дубляж — Михаил Глузский)
 Георгий Калоянчев — Джордано Бруно (советский дубляж — Владимир Ферапонтов)
 Георги Черкелов — Николини, тосканский посланник (советский дубляж — Аркадий Толбузин)
 Николай Дойчев — Беллармин, великий инквизитор Католической Церкви
 Мирослав Миндов — Кардинал Борджиа (советский дубляж — Константин Тыртов)
 Невена Коканова — Марина, возлюбленная Галилея (советский дубляж — Татьяна Самойлова)
 Михаил Михайлов — Паоло Сарпи
 Джиджи Баллиста — прокурор-доминиканец
 Лу Кастель — молодой монах Ватикана
 Пьеро Вида — Папа Урбан VIII
 Анна-Мария Герарди — Джованна
 Мила Димитрова — мать Галилея
 Паоло Грациози — Бернини
 Серджо Джибелло
 Борис Арабов
 Джулио Броджи — Сагредо (советский дубляж — Эдуард Изотов)
 Владимир Давчев — священник
 Майя Драгоманская — дочь Галилея (советский дубляж — Микаэла Дроздовская)
 Динко Динев — Гринбергер
 Витторио Дузе
 Джон Карлсен
 Клаудио Кассинелли
 Мария Кумани Квазимодо — богатая вдова
 Жан Ружёль — Папа Павел V
 Макс Турилли — Аквапенденте, профессор анатомии
 Николай Узунов — ''Кардинал Феличе Чентини
 Данте Кона
 Пламен Чаров
 Серджо Финкато

Фильм, первоначально снятый для телевидения, был запрещён итальянской цензурой, которая посчитала его антиклерикальным и никогда не транслировала на ТВ, позже фильм нашёл дистрибьютора и вышел на экраны кинотеатров.

Фильм «Галилео Галилей» участвовал в конкурсном показе на XXIX Венецианском кинофестивале (1968).

В СССР фильм был показан с дубляжом киностудии «Мосфильм». Дублированная для советского проката версия короче оригинала на десять минут.

 Режиссёр дубляжа — Татьяна Березанцева
 Звукооператор — Нинель Калениченко
 Автор русского текста — Н. Герман
 Редактор — Лидия Балашова

Награды 
 «Premio Cineforum» (1968)

Примечания

Ссылки 
 Galileo

Фильмы-драмы Болгарии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-биографии Италии
Фильмы-биографии Болгарии
Исторические фильмы о XVII веке
Исторические фильмы Италии
Исторические фильмы Болгарии
Фильмы-биографии о Галилео Галилее
Фильмы Болгарии 1968 года
Фильмы Италии 1968 года